Sturgeon-klass kan avse:

Sturgeon-klass (ubåt) – en amerikansk fartygsklass som består av 37 ubåtar byggda 1963–1975.
Sturgeon-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass som består av tre jagare byggda 1894–1895.